Чурешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Белешешть.
 Чурешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ведя.
 Чурешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Корбу.